Роже́ва ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Рожева вулиця — вулиця в місті Київ.
 Рожева вулиця — вулиця в місті Львів.
 Рожева вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Рожева вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Рожева вулиця — вулиця в місті Ужгород.

Вулиці